Braco (Brazilië), een plaats in Brazilië
Braco (Jamaica), een plaats in Jamaica
Braco (Schotland), een plaats in Schotland